După inundațiile din vara anului 1941, mareșalul Ion Antonescu a construit un sat nou pe valea Argeșului, numit Antonești. Zidirea bisericii din Antonești a început în anul 1943 pe un teren donat de Gheorghe Erbașu. 

Biserica devine mănăstire în 1995. A fost sfințită la 24 iunie 2004.